Une taupe peut désigner :

 une taupe, un petit mammifère fouisseur insectivore qui vit sous terre ;
 en décoration, le gris taupe est un gris coloré tirant sur le marron (voir aussi gris souris) ;
 dans le jargon de l'espionnage, une taupe est un espion infiltré chez l'ennemi ;
 dans le domaine du génie civil, une taupe est un tunnelier ;
 vers 1880, l'association des taupins ;
 en argot scolaire, la taupe et l'hypotaupe, les classes de classe préparatoire aux grandes écoles de mathématiques spéciales et mathématiques supérieures.

Notes et références

Voir aussi 

D'autres animaux sont appelés taupes :
 
 Rat taupier
 Requin-taupe commun (Lamna nasus)
 Requin-taupe saumon (Lamna ditropis)
 Requin-taupe bleu (Isurus oxyrinchus)
 Requin-taupe géant (Otodus obliquus)
 Taupe-grillon ou courtilière (Gryllotalpa gryllotalpa)
 La Vieille Taupe était une librairie « ultra gauche » entre 1965 et 1972.

en:mole